Hänle ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Hänle (* 1954), deutscher Radrennfahrer
 Christian Friedrich Hänle (1789–1863), deutscher Apotheker
 Eugen Hänle (1924–1975), deutscher Segelflugzeugkonstrukteur
 Georg Friedrich Hänle (1763–1824), deutscher Apotheker
 Hans Hänle († 1519),  deutsch-schweizer Glasmaler
 Siegfried Haenle, auch Hänle (1814–1889), Rechtsanwalt, Regionalhistoriker und Schriftsteller
 Ursula Hänle (1925–2009), deutsche Segelflugzeugkonstrukteurin

Hänle steht für:
 Glasflügel Segelflugzeugbau GmbH, ehemaliger Hersteller von Segelflugzeugen in GFK-Bauweise

Siehe auch
 Hähnle
 Henle